Holand steht für:
 Holand (Tüttendorf), Ortsteil von Tüttendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Holand (Breckerfeld), Ortsteil von Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Holand ist der Familienname folgender Personen:
  Eleanor Holand (1386–1413), englische Adlige, siehe Eleanor Holland, Countess of Salisbury
 Hjalmar Rued Holand (1872–1963), US-amerikanischer Historiker
 Ragnhild Holand (1938–2013), norwegische Badmintonspielerin
 Randi Holand (* 1936), norwegische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Holland (Begriffsklärung)